Роккамандольфи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.

Население составляет 1071 человек (2008 г.), плотность населения составляет 20 чел./км². Занимает площадь 53 км². Почтовый индекс — 86092. Телефонный код — 0865.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики